Дорогобуж — название населённых пунктов.

Россия 
 Дорогобуж — город в Смоленской области.
 Дорогобуж — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Дорогобуж — ошибочно преполагаемый город Тверского княжества, ассоциировавшийся с селом Дорожаево в Зубцовском районе Тверской области.

Украина 
 Дорогобуж — исторический город Волынского княжества, ныне село в Ровненской области.